Nilahue (lugar de juncos en mapudungun) es el nombre propio de:
 Estero Nilahue, un curso de agua de la región de O'Higgins, Chile. 
 Río Nilahue, un río andino en la comuna de Lago Ranco, en el centro-sur de Chile.
 Salto del Nilahue, una cascada ubicada en la comuna de Lago Ranco, en el curso bajo del río Nilahue.